Taihe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taihe (socken i Kina, Henan), 
 Taihe (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Taihe (socken i Kina, Hunan), 
 Taihe (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar